Yoan Gouffran (Villeneuve-Saint-Georges, 25 de maio de 1986) é um futebolista francês que atua como meio-campo e atacante. Atualmente, defende o .

Ligações externas
Gouffran no zerozero
Gouffran no espnfc

Futebolistas da França
Futebolistas do Stade Malherbe Caen
Futebolistas do Football Club des Girondins de Bordeaux
Futebolistas do Newcastle United F.C.
Futebolistas do Göztepe Spor Kulübü